Lakeside puede referirse a:

Localidades en los Estados Unidos:
 Lakeside en California;
 Lakeside en Florida;
 Lakeside Park en Kentucky;
 Lakeside en Misuri;
 Lakeside en Montana;
 Lakeside en Ohio;
 Lakeside en Virginia.

Música:
Lakeside, grupo musical.

Otros:
 Lakeside School, escuela privada estadounidense localizada en Seattle, Washington.